

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2012.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
:
 : 1998-99

:
 : 2001-02

Altri piazzamenti
:
 : 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2004-05

Individuale
 Elitserien
 2000-01: Most Points Playoffs (18)
 2002-03: Best Plus/Minus (+29)

Note

Collegamenti esterni